Schineria — род тахин подсемейства Tachininae.

Описание 
Длина тела 8—11,5 мм. Лоб у самцов и самок широкий, сильно выступающий вперёд. Наличиник почти не выражен. У самок по бокам орбит имеется одна крепкая щетинка, а у самцов от 3 до 5 волосовидных щетинок. Затылок покрыт светлыми волосками. Второй членик усиков короче третьего. Грудной отдел тела чёрный, среднеспинка покрыта голубовато-серым налётом. Переднегрудь без волосков. Крылья на 2/3 затемнены в вершинной части. Коготки лапок передних ног короче их пятого членика. У самок последние членики лапок не расширены. Брюшко эллипсовидно-удлинённое, немного шире груди. На втором тергите нет срединного вдавления. Под щитком у основания брюшка имеется светлый налёт. Вершина церок у самцов закруглена и на ней имеется когтевидный зубец.

Биология 
Хозяева личинок не известны. Имаго летают с июля по сентябрь, питаются на зонтичных и сложноцветных.

Классификация 
Род описан Камилло Рондани в 1857 году. Взгляды на положение этого рода в системе семейства неоднократно менялись. В 1893 году немецкие диптерологи Фридрих Брауэр и  выделили род в особую одноимённую секцию. В 1907 году  отнёс этот род к подсемейству Phasiinae. В 1931 году Жозеф Вильнёв поместил род в трибу Tachinini. В состав рода включают 4 вида.

Распространение 
Представители рода встречаются в Европе, Сибири, Дальнем Востоке и Китае.

Примечания 

Tachininae
Шинер, Игнац Рудольф
Роды двукрылых